Új Század (1900–1907?) Főszerk. dr. Vársonyi Vilmos. I. évf. Nyom. Országos közp. közs. kny; kiadó-tulajdonos Bálint Dezső
Új Század (1934–1935) temesvári  irodalmi és művészeti folyóirat
Új Század (1948–1958) bukaresti havi képes folyóirat

hasonló;
Az Új Század magyarországi szabadgondolkodó folyóirat, szerk. Storfer Adolf. Kolozsvár : Ujhelyi M. és Társa, évf. 1.1905-2.1906.